ППУ — аббревиатура, может означать:

 Паропроизводящая установка
 Паропередвижная установка
 Партия пенсионеров Украины
 Пенополиуретан
 Передвижная паровая установка
 Передвижная парогенераторная установка
 Платформа предоставления услуг
 Подвижный пункт управления
 Полевой пункт управления
 Помехоподавляющее устройство
 Постоянные пробные участки
 Приёмно-подающее устройство
 Приёмо-передающее устройство
 Программа предварительных условий
 Программно-проектное управление
 Проекционно-поляризационная установка
 Промышленно-производственное управление
 Противоперегрузочное устройство
 Пункт принятия уведомлений